Barucci ist der Familienname folgender Personen:

 Maria A. Barucci, Astronomin
 Piero Barucci (* 1933), italienischer Ökonom und Politiker

Barucci bezeichnet außerdem:

 (3485) Barucci, ein Asteroid des Hauptgürtels